Přírodní iridium (77Ir) je tvořeno dvěma stabilními izotopy, 191Ir (přirozený výskyt 37,3 %) a 193Ir (62,7 %). Bylo také popsáno 40 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 164 až 205, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 192Ir (poločas přeměny 73,829 dne), 189Ir (13,2 dne), 190Ir (11,78 d), 188Ir (41,5 hodiny), 194Ir (19,28 h) a 186Ir (16,64 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 15 hodin, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 190 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy osmia, zatímco u 192Ir a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na platinu..

Seznam izotopů

Reference 

Iridium
Iridium